Pionki – miasto w województwie mazowieckim, w powiecie radomskim
 Pionki – gmina wiejska w województwie mazowieckim, w powiecie radomskim
 Pionki – dawna gmina wiejska istniejąca w latach 1931-1954 w województwie kieleckim
 Pionki – dawna gromada w powiecie kozienickim w województwie kieleckim
 Pionki – dawna gromada w województwie kieleckim
 Pionki – stacja kolejowa w Pionkach, w województwie mazowieckim

Zobacz też 
 Pionki Zachodnie, Rezerwat przyrody Pionki, Proch Pionki, Kolej Leśna Pionki